Kapferer steht für:

 Astra Kapferer, französisches Flugzeug

Kapferer ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Kapferer (1868–1918), deutscher Verwaltungsbeamter
 Bruce Kapferer (* 1940), australischer Ethnosoziologe
 Clodwig Kapferer (1901–1997), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Gottfried Kapferer (* 1954), österreichischer Politiker
 Heinrich Kapferer (1781–1856), deutscher Kaufmann und Textilfabrikant, MdL Baden
 Henry Kapférer (1870–1958), französischer Ingenieur und Luftschiffkonstrukteur
 Jean-Noël Kapferer (* 1955), französischer Soziologe
 Josef Simon Kapferer (1778–1856), österreichischer Unternehmer
 Norbert Kapferer (1948–2018), deutscher Philosophiehistoriker und Politikwissenschaftler
 Stefan Kapferer (* 1965), deutscher Politiker (FDP), Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium 
 Wilhelm Kapferer (1888–1961), deutscher Kaufmann und Kommunalpolitiker (Zentrum, CDU)